Bahnhof Münster steht für:

 Münster (Westfalen) Hauptbahnhof
 Bahnhof Stuttgart-Münster